Zimmermann steht für:

 Zimmerer, Handwerksberuf
 Zimmermann (Familienname), deutschsprachiger Familienname
 Zimmermann (Rennwagen), deutsches Rennteam
 Zimmermann, andere Bezeichnung für Weberknechte
 Der Zimmermann, Zeitschrift
 Zimmermann (Bad Wurzach), Einzelhof im Stadtteil Arnach von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
Unternehmen:
 Zimmermann (Klavierhersteller), deutscher Klavierhersteller
 Musikverlag Zimmermann, deutscher Musikverlag
 Automobiles Zimmermann, französischer Automobilhersteller (1922–1924)
 Steiermärkische Automobilwerke Theodor W. Zimmermann, Automobilhersteller aus Österreich-Ungarn (1904)

Siehe auch:
 Zimmerman (Begriffsklärung)
 Zimerman 
 Cimrman (Begriffsklärung)
 Cymerman
 Zimmerer (Begriffsklärung)
 Zimmermann-Depesche, Dokument des Ersten Weltkrieges
 Abbau Zimmermann